Уцелевший:

 Уцелевший — фильм Питера Берга.
 Уцелевший — роман Чака Паланика.